Westphalia (lat. und engl. für Westfalen) heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Westphalia (Indiana)
 Westphalia (Iowa)
 Westphalia (Kansas)
 Westphalia (Maryland)
 Westphalia (Michigan)
 Westphalia (Missouri)
 Westphalia (Texas)

Sonstiges:
 die Zeche Westphalia, ehemaliges Steinkohlebergwerk in der Dortmunder Nordstadt
 (930) Westphalia, Hauptgürtelasteroid 
 Westphalia, ein Schiff der HAPAG

Siehe auch:
 Westfalia
 Guestphalia